

Architecture  
le vestibule est la pièce située à l'entrée d'un édifice.

Anatomie 
 le vestibule est une partie de l'oreille interne.
 le vestibule, partie de la bouche.
le vestibule, partie de la vulve.